René Chudeau (1864-1921), géologue et explorateur français ;
 Roger Chudeau (1949-), homme politique français.